Plusieurs sièges de Roses (où de Rosas)
  en 1645
  en 1693
 Siège de Roses en 1794-1795
 Siège de Roses en 1808

Homonymie de sièges